Untermarkt 10 ist die Adresse folgender Bauwerke:
 Untermarkt 10 (Freiberg), siehe Liste der Kulturdenkmale in Freiberg-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 10 (Görlitz), siehe Liste der Kulturdenkmale in Görlitz-Altstadt, L–Z
 Untermarkt 10 (Wolfratshausen), siehe Liste der Baudenkmäler in Wolfratshausen